Furch ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Furch (1913–2000), österreichischer Lehrer, Spanienkämpfer, Widerstandskämpfer, politischer Journalist und bildender Künstler
 Helmuth Furch (* 1947), österreichischer Lehrer, Kulturschaffender und Autor
 Janne Furch (auch Jane Furch; 1915–1992), deutsche Drehbuchautorin, Schauspielerin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Johann Furch (1890–1930), bessarabiendeutscher katholischer Priester und Opfer des Stalinismus
 Julio Furch (* 1989), argentinischer Fußballspieler
 Rainer Furch (* 1964), deutscher Schauspieler
 Robert Furch (1894–1967), deutscher Mathematiker

Furch ist der Name folgender Unternehmen:

 Furch Guitars, tschechische Gitarrenproduktion